Для серии поддержки GP3, смотрите GP3 в сезоне 2015.

Сезон 2015 GP2 — одиннадцатый сезон серии GP2, серии поддержки Формулы-1. Сезон начался 18 апреля в Бахрейне и закончился 29 ноября в Абу-Даби

Команды и пилоты

Изменения в регламенте 

 Серия продолжит использовать болиды GP2/11, но вводит систему снижения турбулентности (DRS), которая используется в Формуле-1. Серия будет использовать те же точки детекции и активации на каждой трассе, как у Формулы-1, так же используя и правила активации DRS по аналогии с Формулой-1.

Календарь 

5 декабря 2014 года был опубликован полный календарь гонок серии GP2 на 2015 год.

Изменения в календаре 

 Этап серии был запланирован в качестве гонки поддержки Гран-При Германии. В связи с отменой данного Гран-При, серия посетила Международный автодром Бахрейна во второй раз за сезон в качестве гонки поддержи 6 часов Бахрейна 2015 года

Результаты

Положения в чемпионате

Личный зачет

Командный зачет 

2015 год в автоспорте
Сезоны основного чемпионата GP2